Mwangi ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Karindi Mwangi (* 1988), kenianische Mittel- und Langstreckenläuferin
 Daniel Muchunu Mwangi (* 1984), kenianischer Langstreckenläufer
 Fresha Mwangi (* 1994), kenianische Sprinterin
 Ingrid Mwangi (* 1975), deutsch-kenianische Multimedia-Künstlerin
 James Mwangi Macharia (* 1984), kenianischer Langstreckenläufer
 James Mwangi Wangari (* 1994), kenianischer Langstreckenläufer
 Josiah Mwangi Kariuki (1929–1975), kenianischer Politiker
 Meja Mwangi (* 1948), kenianischer Schriftsteller
 Morris Mureithi Mwangi (* 1980), kenianischer Marathonläufer
 Ory Okolloh Mwangi (* 1977), kenianische Juristin, Medienaktivistin und Managerin

 Stella Mwangi (* 1986), kenianisch-norwegische Hip-Hopperin und Sängerin